Williamsburg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Williamsburg Township (Kansas)
 Williamsburg Township (Nebraska)
 Williamsburg Township (North Carolina)
 Williamsburg Township (Ohio)